Нижче наведено список 315 муніципалітетів метрополійного міста Турин. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Турин